

Codici 
 GEE – codice aeroportuale IATA dell'aerodromo di George Town, Tasmania (Australia)

Geografia
 Francia
 Gée – comune di Maine e Loira
 Gée-Rivière – comune del Gers
 Liberia
 Contea di River Gee
 Distretto di Gee – distretto della contea di Grand Kru

Musica 
 Gee o Pikku G – rapper finlandese
 Gee – EP delle Girls' Generation del 2009
 Gee – singolo delle Girls' Generation del 2009

Persone
 Alonzo Gee – cestista statunitense
 Dillon Gee – giocatore di baseball statunitense
 Edward Pritchard Gee – naturalista britannico
 Isis Gee – cantautrice polacca
 Samuel Gee – medico britannico

Altro 
 GEE (radionavigazione) – sistema di radionavigazione britannico

Pagine correlate 

 McGee